В статье приводится список императоров монгольской династии Юань.

Монгольские государства